Valbona kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Lumi i Valbonës, vattendrag, Kukës prefektur, 
 Valbona, Albanien, by,

Spanien 

 Valbona (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Valbona (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar